Inazuma Eleven (animatieserie)
 Inazuma Eleven (manga), Japanse mangaserie naar het gelijknamige videospel
 Inazuma Eleven (spel), een voetbalvideospel